Андраник Хачатрян:
 Хачатрян, Андраник Мисакович (1911—1959) — работник советской транспортной отрасли, паровозный машинист депо Ленинакан Закавказской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Хачатрян, Андраник Саркисович (род. 1956) — советский футболист.